Savoia-Carignano – ramo cadetto di Casa Savoia
 Anna Teresa di Savoia-Carignano – principessa italiana
 Carlo Alberto di Savoia-Carignano – Re di Sardegna
 Carlo Emanuele di Savoia-Carignano – sesto Principe di Carignano
 Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano – secondo Principe di Carignano
 Emanuele Tommaso di Savoia-Carignano – principe italiano
 Eugenio Ilarione di Savoia-Carignano – principe italiano e primo Conte di Villafranca
 Eugenio Maurizio di Savoia-Carignano – nobile italiano
 Leopolda di Savoia-Carignano – nobildonna italiana
 Luigi Vittorio di Savoia-Carignano – quarto Principe di Carignano
 Luisa Cristina di Savoia-Carignano – principessa francese
 Maria Elisabetta di Savoia-Carignano – nobildonna italiana
 Maria Teresa Luisa di Savoia-Carignano – nobildonna italiana
 Tommaso Francesco di Savoia-Carignano – primo principe di Carignano
 Vittorio Amedeo I di Savoia-Carignano – terzo Principe di Carignano
 Vittorio Amedeo II di Savoia-Carignano – quinto Principe di Carignano